Balmer steht für:

 Balmer (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Balmer See, Bucht auf Usedom
 Balmer-Serie, Folge von Spektrallinien

Balmer ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Balmer (* 2000), Schweizer Radrennfahrer
 Dres Balmer (* 1949), Schweizer Schriftsteller
 Edwin Balmer (1883–1959), US-amerikanischer Schriftsteller
 Emil Balmer (1890–1966), Schweizer Mundartautor und Walserforscher
 Ernst Balmer (1890–1974), Schweizer Architekt

 Heinrich Balmer (* 1940), Schweizer Psychologe und Psychotherapeut

 Helen Balmer (1924–2023), Schweizer Bildhauerin
 Hugo Balmer (1862–1935), Schweizer Lehrer und Heimatforscher
 Jack Balmer (1916–1984), englischer Fußballspieler
 Jean-François Balmer (* 1946), Schweizer Schauspieler 
 Johann Jakob Balmer (1825–1898), Schweizer Mathematiker und Physiker

 Lorenz Balmer (1916–2004) Schweizer Bildhauer
 Lucie Dikenmann-Balmer (1902–1980), Schweizer Musikwissenschaftlerin
 Randall Balmer (* 1954), US-amerikanischer Religionshistoriker
 Samuel Balmer (* 1968), Schweizer Eishockeyspieler
 Stephen Balmer (* 1991), irischer Eishockeyspieler
 Thomas Balmer (* 1976), Schweizer Fußballspieler
 Walter Balmer (1948–2010), Schweizer Fußballspieler

 Yves Noël Balmer (* 1978), Schweizer Politiker (SP)

Siehe auch:
 Ballmer
 Balme, Gemeinde in der Provinz Turin, Italien
 Palmer